

Patronyme 

 Jérôme Bignon (1589-1656), juriste français, conseiller d’État, maître de la Librairie ;
 Jérôme II Bignon (1627-1697), fils du précédent, avocat général, maître de la Librairie ;
 Jean-Paul Bignon (1662-1743), fils du précédent, homme d’Église français, grand commis de l’État, prédicateur de  et bibliothécaire du roi ; quand on dit « l'abbé Bignon », c'est de lui qu'on parle ;
 Jérôme Bignon de Blanzy (1698-1743), neveu du précédent, conseiller d’État français, bibliothécaire du roi ;
 Armand-Jérôme Bignon (1711-1772), frère du précédent, conseiller d’État français, bibliothécaire du roi, prévôt des marchands de Paris ;
 Jérôme-Frédéric Bignon (1747-1784), fils du précédent, bibliothécaire du roi ;
 François Bignon (v. 1620-?), graveur français ;
 Louis Pierre Édouard Bignon (1771-1841), diplomate français ;
 François Bignon (1789-1863), homme politique français ;
 Louis Bignon (1816-1906), restaurateur français, propriétaire du Café Riche ;
 Paul Bignon (1858-1952), homme politique français ; 
 Fernand Bignon (1888-1969), photographe français ;
 Charles Bignon, (1921-1980), homme politique français, mort dans des circonstances contestées ;
 Jérôme Bignon (né en 1949), fils du précédent, avocat, homme politique français ;
 Alain Bignon (1947-2003), dessinateur français de bande dessinée.
Personnages de fiction : 
 Oreste Bignon, de la brigade criminelle, personnage créé par Francis Didelot (1902-1985), auteur de romans policiers.

Toponyme 

 Le Bignon, commune française de la Loire-Atlantique, à ne pas confondre avec Bignan et Beignon, autres communes de Bretagne ;
 Le Bignon-du-Maine, commune française de la Mayenne ;
 Le Bignon-Mirabeau, commune française du Loiret.
 Le château Bignon, maison noble du  située sur la commune française de Bourbon-l’Archambault (Allier) ;
 le lycée Bignon, lycée de Mortagne-au-Perche (Orne) ;
 le quai Bignon, nom projeté en 1769 pour honorer Armand-Jérôme Bignon (1711-1772) de l’actuel quai Saint-Michel du  de Paris ;
 la rue Bignon du    de Paris, qui a reçu en 1867 le nom de Louis Pierre Édouard Bignon (1771-1841).

Autres 
 Commission Bignon, complément au tribunal militaire pendant la Révolution française.

Voir aussi